108 км — залізничний пасажирський зупинний пункт Одеської дирекції Одеської залізниці;
 108 км — залізничний пасажирський зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці.